Die Daihatsu Challenge 1984 war ein Tennisturnier der Damen in Brighton. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 23. bis 28. Oktober 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Brighton